

Cinema 
 Safe Haven – film del 2009 diretto da Nico Raineau
 Vicino a te non ho paura (Safe Haven) – film del 2013 diretto da Lasse Hallström

Letteratura 
 Vicino a te non ho paura (Safe Haven) – romanzo di Nicholas Sparks del 2010

Musica 
 Safe Haven – album di Ruth B del 2017